Чарльз Генри «Чак» Купер (; 29 сентября 1926 года в Питтсбурге, Пенсильвания, США — 5 февраля 1984 года в Питтсбурге, Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист. Член Зала славы баскетбола с 2019 года.

Купер стал одним из трёх афроамериканцев, которые считаются первыми в НБА:
 Чак Купер стал первым чёрным игроком, выбранным на драфте (1950);
 Нэт «Свитвотер» Клифтон был первым чёрным игроком, подписавшим контракт с командой НБА;
 Эрл Ллойд — первый чёрный игрок, сыгравший в матче НБА. Его команда в сезоне 1950/51 свой первый поединок сыграла на один день раньше клуба Купера и на четыре дня раньше Клифтона.

Биография 
Купер Родился в Питтсбурге. Посещал Westinghouse High School, где стал местной спортивной звездой. По окончании школы он играл за две команды NCAA: Колледж штата Западная Виргиния (в настоящее время университет) и Университет Дюкейна.

Купер был выбран на драфте НБА 1950 года под первым номером второго раунда (12-й общий номер) командой «Бостон Селтикс». После того, как владелец «Селтикс» Уолтер Браун сделал этот выбор, у него состоялся разговор с одним из акционеров клуба:
«Разве Вы не знаете, что он — негр?» 
Браун: «Мне всё равно. Главное, что я знаю — этот парень умеет играть в баскетбол».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Duquesne honors legacy of Chuck Cooper

Родившиеся в Питтсбурге
Умершие в Питтсбурге
Баскетболисты США
Игроки «Гарлем Глобтроттерс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Милуоки Хокс»
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Игроки «Форт-Уэйн Пистонс»
Члены Зала славы баскетбола